

Назаркино — присілок, Бежаницький район, Псковська область
 Назаркино — село, Кугарчинський район, Башкортостан